Termenul Rimu se poate referi la:
 Dacrydium cupressinum, cunoscut și ca „rimu”, este o specie de conifer din Noua Zeelandă
 Rimu, Southland, o localitate în Southland, Noua Zeelandă
 Rimu, West Coast, o localitate în regiunea West Coast din Noua Zeelandă
 Rimu, în mitologia polineziană, era zeul morții